

Жилино — село, Шуменська область

Жилино — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Жилино — село, Первомайський район, Алтайський край
 Жилино — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Жилино — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Жилино — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан

Див. також 
 Жилино-1
 Жилино-2